SPAST () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 616 амінокислот, а молекулярна маса — 67 197.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинний цикл, поділ клітини, диференціація, нейрогенез, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, ліпідних краплях, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки